Candelaria (municipi de Tenerife), municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries
 Candelaria (Valle del Cauca), municipi de Colòmbia al departament de Valle del Cauca 
 Basílica de Nostra Senyora de la Candelaria, basílica al municipi de Candelaria a l'illa de Tenerife (Illes Canàries, Espanya)
 Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria, catedral de la diòcesi catòlica de Mayagüez (Costa Rica)
 Cova de La Candelaria, jaciment arqueològic a l'estat de Coahuila (Mèxic) 
 Cultura de La Candelaria, desenvolupada entre els anys 200 i 1000 a la que se li ha donat el nom del departament de La Candelaria (Argentina), on fou descoberta
 Hospital Universitari Nostra Senyora de Candelaria, hospital universitari ubicat a Tenerife, Espanya. Va ser inaugurat el 1966 i es troba a Santa Cruz de Tenerife
 Verge de Candelaria, advocació mariana radicada a Tenerife